In 1972/73 werd de zeventiende editie van het Marokkaans voetbalkampioenschap gespeeld voor voetbalclubs uit Marokko. De competitie werd georganiseerd door de FRMF en werd gespeeld van september 1972 tot juni 1973. Kénitra AC werd kampioen. Opvallend was dat regerend kampioen Douanes Marocaines een jaar na de titel degradeerde.

Eindstand

Kampioen

Externe link
 RSSSF

Botola Maroc Telecom
Competitievoetbal 1972/73